Margolis ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Margolis (1880–1955), litauisch-britischer Heizungstechniker
 Alisa Margolis (* 1975), Malerin
 Cindy Margolis (* 1965), US-amerikanisches Model
 Isaac Margolis (1842–1887), russisch-polnischer Rabbi und Autor
 Joseph Margolis (1924–2021), US-amerikanischer Philosoph
 Kitty Margolis (* 1955), US-amerikanische Jazzsängerin
 Mark Margolis (* 1939), US-amerikanischer Schauspieler
 Max Leopold Margolis (1866–1932), US-amerikanischer Philologe
 Rachel Margolis (1921–2015), Überlebende des Vilnaer Ghettos
 Richard Margolis (1929–1991), US-amerikanischer Autor
 Sam Margolis (1923–1996),  US-amerikanischer Jazzmusiker
 Stanley Margolis (1934–2013), britischer Filmproduzent
 William Margolis (Dichter) († 1994),  US-amerikanischer Dichter
 William Margolis (1944–2004),  US-amerikanischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Margolies
 Margulis
 Margulies